В одиночному розряді тенісного турніру WTA Argentine Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Керолайн Столл здобула титул, у фіналі перемігши Емілсе Раппоні 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Регіна Маршикова (півфінал)
  Джінн Дювалл (2-ге коло)
  Керолайн Столл (переможниця)
  Вівіана Гонсалес Локіссеро (1-ше коло)

 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Лора Дюпонт (2-ге коло)
 Бріжитт Сімон (2-ге коло)
 Даян Десфор (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Argentine Open